«Руководство для домработниц» — будущий англоязычный драматический фильм испанского режиссёра и сценариста Педро Альмодовара. Главную роль в нём сыграет Кейт Бланшетт.

Сюжет 
Литературной основой сценария стал сборник рассказов Лусии Берлин. В фильме сюжет станет более линейным; в центре повествования окажутся несколько женщин, у которых тяжёлая, изнурительная работа.

В ролях 
 Кейт Бланшетт

Производство 
Проект был анонсирован осенью 2021 года. Известно, что фильм будет англоязычным — это первая полнометражная картина Альмодовара на английском языке. Главную роль сыграет Кейт Бланшетт, она же вместе со своим мужем Эндрю Аптоном заняла пост продюсера.

Примечания 

Фильмы на английском языке